Zuri Ross es uno de los personajes principales de las series Jessie y Bunk'd. Es interpretada por la actriz Skai Jackson siendo el miembro más joven de la familia Ross y también de la más insolente. Tiene amigos imaginarios y le encanta hacer fiestas de té, sobre todo con su hermana Emma.

Personalidad 
Zuri es una chica amorosa, imaginativa, atrevida y traviesa. Ella ama a sus hermanos, pero también disfruta haciéndoles pequeñas travesuras. Ella es muy creativa e imaginativa, le es difícil separar los hechos de la ficción, sacado a la luz por su serie de amigos imaginarios. A menudo culpa de las cosas que hace a su hermano Luke o a Ravi. Ella tiene una relación muy unida con su hermana mayor, Emma y tiene una buena relación Ravi. Ella siempre se divierte si es con una persona real o una persona imaginaria. Ella es muy divertida.

Apariencia 
Zuri es de ascendencia africana. Ella tiene el pelo negro y rizado con la piel oscura. En la primera y la segunda temporada se la puede ver llevando tutus o tiaras pero en las demás lleva ropa más adulta. Zuri es muy cool y extrovertida con una apariencia dulce pero que a la vez demuestra seguridad en sí misma en otras palabras ella es lo más es muy tierna.

Historial del personaje

Temporada 1 
En "New York, New Nanny", Zuri le pide a Jessie que sea su nueva niñera después de que la vieja niñera sale corriendo. A pesar de que Jessie no iba a aceptar la oferta, al ver a los padres de los Ross, Jessie acepta inmediatamente. Ella, junto a sus hermanos, trata de huir de Jessie para llamar la atención de sus padres.

En The Talented Mr. Kipling Jessie lleva a los niños al parque y Zuri insiste en que hay una chica llamada Genevieve quien la llama un nombre medio. Ella llama a Jessie para manejar el problema, pero cuando se entera de que es una chica imaginaria, Jessie sólo podría tener que ser un poco imaginativa para resolver el problema. Zuri también se ve que es muy atrevida a la señora de Chesterfield, una señora gruñona que vive en el edificio.

En Used Karma, se la ve haciéndole travesuras a Ravi junto con Luke durante todo el episodio.

En Zombie Tea Party 5, invita a Emma a su fiesta de té, pero las cosas van mal cuando Emma la abandona a ella por su otra amiga.

En Zuri's New Old Friend, Zuri hace una nueva amiga que no es imaginaria Nana Banana. Pero a Jessie no le parece un buen ejemplo

En Creepy Connie Comes a Callin', ella cree que Ravi puede predecir el futuro.

En Star Wars, Zuri revela que le gusta la música country.

En "Are You Cooler Than a 5th Grader?", ella vende limonada en el vestíbulo de su edificio y Jessie la ayuda. Pero como la señora Chesterfield no la deja vender limonada en el vestivulo para vengarse se pone a vender galletas picantes en el ascensor. Luego en el vestivulo Ravi vendia leche y la gente que había comido las galletas compraba leche para quitarse el picor. Incluida la señora Chesterfield.

En otros medios

Televisión 
Zuri Ross aparece en las series de Austin & Ally, Agente K.C y  ¡Buena suerte, Charlie!, siendo llamado ¡Buena Suerte, Jessie!: Navidad en Nueva York, de una hora. 
Zuri Ross vuelve aparecer en Ultimate Spider-Man: Web Warriors (en su versión animada), episodio 14, "Noche de Halloween en el Museo". También aparece en los pitufos.

Personajes de Disney
Personajes de televisión
Estadounidenses ficticios
Actores ficticios